Chiesa dei Santi Faustino e Giovita  a Brescia
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Bienno
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Botticino Mattina
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a  Gerole di Borgosatollo
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Brembate
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Chiari
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Darfo Boario Terme
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Fonteno 
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Malonno
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Milano
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Sarezzo
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Sorbolo
 Ex chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Vicenza
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Villa d'Almè
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Viterbo

Pagine correlate
 Chiesa di San Faustino